Cristian Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Cristian Rodríguez (Boxer) (* 1973),  argentinischer Boxer
 Cristian Rodríguez (Fußballspieler) (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Cristian Rodríguez (Radsportler) (* 1995), spanischer Radsportler
 Cristian Rodríguez (Tennisspieler) (* 1990), kolumbianischer Tennisspieler